37-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 37-я параллель северной широты
 37-я параллель южной широты

См. также 
 37-й меридиан восточной долготы
 37-й меридиан западной долготы